A Daughter of Eve – cortometraggio del 1914 diretto da Barry O'Neil
A Daughter of Eve – film del 1919 diretto da Walter West